9 mm steht für das Kaliber folgender Patronen:
 .380 ACP (9 × 17 mm, 9 mm kurz, 9 mm Browning Short)
 9 × 18 mm (9 × 18 PM, 9 mm Makarow)
 9 × 18 mm Police (9 mm Ultra)
 9 × 19 mm (9 mm Luger, 9 mm Parabellum)
 9 mm Glisenti (9 × 19 mm)
 9 mm Browning Long (9 × 20 mm, 9 mm lang)
 9 mm IMI (9 × 21 mm)
 .357 SIG (9 × 22 mm)
 9 mm Steyr (9 × 23 mm Steyr)
 9 × 23 mm Bergmann-Bayard (9 mm Largo)
 9 mm Winchester Magnum
 9 × 25 mm Mauser
 9 × 25 mm (9 mm Mauser Export)
 9 × 25 mm Dillon
 9 × 39 mm (russisches Kaliber)

9mm steht für:
 9mm, deutsche Rockband, siehe Rock Rotten’s 9mm Assi Rock’n’Roll